Okręty US Navy o nazwie USS "Kenmore":

 Pierwszy "Kenmore" (AP-62) został zakupiony i służył jako transportowiec wojska. Został przemianowany na "Refuge" (AH-11) i przebudowany na okręt szpitalny w 1943.
 Drugi "Kenmore" (AK-221), początkowo AP-162, był okrętem towarowym typu Crater. Był w służbie w latach 1943-1946.

Kenmore